Се́льма Блэр Бе́йтнер (; род. 23 июня 1972, Саутфилд, Мичиган) — американская актриса.

Ранние годы 
Родилась в семье Эллиота Бейтнера и Молли Энн. Кроме неё в семье ещё было три сестры — Кэтрин, Элизабет и Мари. Училась в еврейской дневной школе Гилеля в Фармингтон-Хиллс и Крэнбрук Кингсвуд школе в Блумфилд-Хиллс, обе в Мичигане. Окончила Мичиганский университет (1994, бакалавр).

Карьера 
После ряда ролей второго плана, исполненных в 1990-х годах, в 1999 году снялась в заметной роли в фильме «Жестокие игры» и телесериале «Zoe, Duncan, Jack and Jane». Впоследствии исполняла заметные роли в голливудских кинофильмах «Блондинка в законе» (2001), «Милашка» (2002), «Хеллбой: Герой из пекла» (2004) и «Хеллбой 2: Золотая армия» (2008). Также исполнила главную роль в ситкоме «Кэт и Ким». С 2012 года снималась в одной из главных ролей в телесериале «Управление гневом», но потом ушла из-за разногласий с Чарли Шином.

Личная жизнь 
В 2004—2006 годы Сельма была замужем за актёром и музыкантом .

В 2010—2012 годы Сельма встречалась с дизайнером Джейсоном Бликом, от которого у неё есть сын — Артур Сент Блик (род. 25 июля 2011).

20 октября 2018 года Сельма призналась, что 16 августа этого года ей был поставлен диагноз рассеянный склероз, который, вероятно, был у неё в течение, как минимум, последних пятнадцати лет. Из-за болезни она передвигается с помощью трости. 26 февраля 2019 года сообщила, что страдает спастической дисфонией, которая повредила её голос.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии MTV Movie Awards‎
Выпускники Каламазского колледжа
Выпускники Мичиганского университета
Актрисы телевидения США
Киноактрисы США